Wilhelm Lindenschmit kan syfta på:

* Wilhelm Lindenschmit den äldre (1806–1848), tysk historiemålare
 Wilhelm Lindenschmit den yngre (1829–1895), tysk historiemålare